Osvaldo Magnasco puede referirse a:

 Osvaldo Magnasco (1864-1920), jurista y político argentino;
 Osvaldo Magnasco, localidad de la Argentina;
 Estación Osvaldo Magnasco, estación de ferrocarril en Osvaldo Magnasco, Argentina.